Tim, TIM
 Tim – miejscowość w Danii
 Tim – miejscowość w Rosji
 Tim – imię męskie, również zdrobnienie od Timothy
 Tim – australijski film
 Tim – album The Replacements
 Tim – album Avicii
 Gruppo TIM – włoski dostawca usług telekomunikacyjnych
 Telecom Italia Mobile, TIM – włoski operator telefonii komórkowej
 TIM San Marino – sanmaryńska firma telekomunikacyjna
 TIM Brasil – brazylijska firma telekomunikacyjna
 Tim S.A. – polskie przedsiębiorstwo, hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych
 Treasure Island Media, TIM – amerykański studio pornograficzne

Zobacz też